Le coup de la promenade est une combinaison élémentaire du jeu de dames dans laquelle la même pièce adverse fait au moins trois prises consécutives. Certains auteurs indiquent que les pièces lui sont données une à une.

Quand deux pièces seulement sont données l'une après l'autre à un pion adverse, il s'agit du coup de l'épicier.

En plus d'être une combinaison qui s'envisage souvent en partie, le coup de la promenade participe à de très nombreuses combinaisons dont certaines standard comme le coup Deslauriers, le coup du caméléon ou, parfois, le coup Philippe.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

promenade